Zagłębie II Lubin – polski klub piłkarski z siedzibą w Lubinie, zespół rezerw Zagłębia Lubin, od sezonu 2022/2023 występujący w II lidze.

Bilans ligowy w XXI wieku

Przypisy

Uwagi

Linki zewnętrzne 
Zagłębie II Lubin na 90minut.pl

Zagłębie Lubin
Piłkarskie zespoły rezerw